Gli Island Games 1997 (it. Giochi delle Isole 1997), settima edizione della competizione, si svolsero sull'Isola di Jersey dal 14 al 28 giugno 1997.

Medagliere

Sport

Voci correlate 
 Calcio agli Island Games 1997

Collegamenti esterni